Ingrid, nombre femenino de origen sueco y significado La hija, hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Personas
Ingrid Alexandra de Noruega
Ingrid Aliaga, ajedrecista peruana
Ingrid Andersen, poetisa sudafricana
Íngrid Antonijevic, economista chilena
Ingrid Berghmans
Ingrid Bergman, actriz sueca;
Íngrid Betancourt, política colombiana;
Ingrid Bjoner, soprano dramática noruega
Ingrid Bolsø Berdal
Ingrid Caven
Ingrid Claes
Ingrid Coronado, cantante y conductora mexicana
Íngrid Cruz
Ingrid Daubechies, matemática y física belga
Ingrid Fliter
Ingrid Garbo
Ingrid Grudke
Ingrid Haralamow-Raimann
Ingrid Hartmann
Ingrid Hernández, atleta colombiana
Ingrid Isensee
Ingrid Jacquemod
Ingrid Jonker, escritora sudafricana
Ingrid Koch, bióloga brasileña
Ingrid Kristiansen
Ingrid Lafforgue
Ingrid Martz, actriz mexicana;
Ingrid Michaelson
Ingrid Mittenzwei, historiadora alemana.
Ingrid Newkirk, activista por los derechos de los animales
Ingrid Noll, escritora alemana de novelas policíacas
Ingrid Pelicori
Ingrid Peters
Ingrid Pitt
Íngrid Pons
Ingrid Reichel, artista austriaca
Íngrid Rubio
Ingrid Schubert, militante de la RAF
Ingrid Siepmann
Ingrid Thulin, actriz, directora de cine y teatro sueca;
Ingrid Vargas Calvo
Ingrid Visser
Ingrid Wallgren
Ingrid Wildi Merino, artista chileno-suiza
Ingrid Yrivarren
Ingrid de Suecia, reina consorte de Dinamarca
Ingrid van Houten-Groeneveld, astrónoma neerlandesa
Ingrid van Lubek

Además
Huracán Ingrid
Ingrid (Street Fighter), personaje de videojuego.

Nombres femeninos